Тофик Мусаев (; род. 15 декабря 1989 года, Сахиль, Баку, Азербайджанская ССР) — азербайджанский  боец смешанных боевых искусств. В настоящее время выступает за бойцовский клуб «Орион».

Биография 
Тофик Мусаев родился в 1989 году в посёлке Сахиль Гарадагского района. Занимался с 12 лет каратэ, а в 23 года начал профессиональную карьеру. В 2007—2011 годах обучался в Спортивной академии. Победитель чемпионата мира по ушу (саньда), чемпион мира, Европы по MMA, многократный чемпион Евразии по MMA. Победитель гран-при Rizin 2019 в легком весе. По итогам 2022 года стал лучшим дебютантом бойцовского промоушена Bellator.

Статистика боёв в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|17-4
|Роберто де Соуза
|Сабмишном (удушение треугольником)
|Rizin 28
|13 июня 2021
|align=center|1
|align=center|1:12
|Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|17-3
|Патрики Фрейре
|Решением (единогласным)
|Rizin FF Rizin 20
|31 декабря 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сайтама, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|16-3
|Джонни Кейс
|Техническим нокаутом (удары)
|Rizin FF Rizin 20
|31 декабря 2019
|align=center|1
|align=center|2:47
|Сайтама, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|15-3
|Дамиан Браун
|Техническим нокаутом (удар ногой в голову и добивание)
|Rizin FF Rizin 19: Lightweight Grand Prix 1st Round
|12 октября 2019
|align=center|1
|align=center|4:14
|Осака, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|14-3
|Дэрон Крукшенк
|Решением (единогласным)
|Rizin FF Rizin 16
|2 июня 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|Кобе, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|13-3
|Нобумицу Осава
|Техническим нокаутом (удары)
|Rizin FF Rizin 14
|31 декабря 2018
|align=center|2
|align=center|1:19
|Сайтама, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|12-3
|Мариф Пираев
|Техническим нокаутом (удары)
|WFCA 48 Zhamaldaev vs. Khasbulaev 2
|4 мая 2018
|align=center|1
|align=center|3:24
|Баку, Азербайджан
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
|Зураб Бетергараев
|Техническим нокаутом (травма)
|WFCA 45 Grozny Battle
|24 февраля 2018
|align=center|2
|align=center|1:23
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
|Мурат Коцатурк
|Техническим нокаутом (удары)
|Orion Fight Arena Spectacular Kickboxing-MMA Gala
|21 октября 2017
|align=center|2
|align=center|2:50
|Анкара, Турция
|
|-
|Победа
|align=center|9-3
|Мурад Шахбаев
|Техническим нокаутом (удары)
|WFCA 34 Battle in Moscow
|25 февраля 2017
|align=center|3
|align=center|2:16
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-3
|Эйб Аааии
|Нокаутом (удары)
|Azerbaijan MMA Federation Azerbaijan vs. Iran
|31 декабря 2016
|align=center|1
|align=center|3:56
|Баку, Азербайджан
|
|-
|Победа
|align=center|7-3
|Уу Айк Ттон
|Техническим нокаутом (удары)
|CWFL - Chinese Wushu Fight League
|5 июня 2016
|align=center|1
|align=center|1:35
|Гуанчжоу, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|6-3
|Цжан Тао
|Техническим нокаутом (удары)
|CWFL - Chinese Wushu Fight League
|5 июня 2016
|align=center|1
|align=center|3:52
|Гуанчжоу, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|5-3
|Шамиль Магомедзагидов
|Нокаутом (удар)
|Azerbaijan MMA Federation - National Open Cup
|2 октября 2015
|align=center|1
|align=center|3:42
|Баку, Азербайджан
|
|-
|Победа
|align=center|4-3
|Магомед Алкулиев
|Нокаутом (удар)
|SOW - Selection of Warriors
|18 сентября 2015
|align=center|1
|align=center|2:53
|Махачкала, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|3-3
|Айгун Ахмедов
|Решением (единогласным)
|NS - New Stream
|31 октября 2014
|align=center|2
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-2
|Саид Халилов
|Техническим нокаутом (удары)
|MMA Star in the Ring - Guseinov vs. Kalych
|13 июня 2014
|align=center|1
|align=center|3:33
|Махачкала, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|2-2
|Евгений Лахин
|Сабмишном (удушение треугольником)
|Siberian League - Pankration in Yugra
|20 апреля 2014
|align=center|1
|align=center|1:12
|Кемерово, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
|Мусульман Муслимов
|Техническим нокаутом
|MMA Star in the Ring - Shamil vs. Renat
|1 марта 2014
|align=center|1
|align=center|0:00
|Махачкала, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|1-1
|Мухамед Берхамов
|Сабмишном (удушение анаконды)
|OC - Oplot Challenge 90
|30 ноября 2013
|align=center|1
|align=center|4:09
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Эмильбек Бекназаров
|Сабмишном (удушение сзади)
|OC - Oplot Challenge 80
|21 сентября 2013
|align=center|1
|align=center|3:26
|Харьков, Украина
|

Примечания

Ссылки 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Азербайджана